Шаховской, Иван Леонтьевич Большой — воевода во времена правления Михаила Фёдоровича
 Шаховской, Иван Леонтьевич (1777—1860) — князь, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.